Lee kan som auktorsförkortning betyda:

 Yuong-Nam Lee
 Alma Theodora Lee
 Anthony K. Lee
 Byung-Hoon Lee
 Bong-Woo Lee
 Chang Eon Lee
 Chi-Feng Lee
 Chuan-Lung Lee
 Daphne E. Lee
 David C. Lee
 Hue-Ru Lee
 Hee-Soon Lee
 Joon-Ho Lee
 Jonathan J.Lee
 Kenneth Ernest Lee
 Ling-Ling Lee
 M. Raymond Lee
 Sangmi Lee
 Shu Kang Lee
 Soo Seong Lee
 Tchang Bok Lee
 Woncheol Lee
 Young June Lee
 Yin Tse Lee
 Yong No Lee

Robotskapade auktorsförkortningar